Ключевой — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ключевой — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
Ключевой — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
Ключевой — посёлок в Тулунском районе Иркутской области.
 Ключевой — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Ключевой — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Ключевой — посёлок в Крыловском районе Краснодарского края.
 Ключевой — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Ключевой — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.
 Ключевой — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Ключевой — посёлок в Ульчском районе Хабаровского края.

См. также 
 Ключ
 Ключевая
 Ключевка
 Ключево
 Ключевое
 Высокоключевой